Vatomandry (district), een district van Madagaskar
Vatomandry (stad), de hoofdplaats van dit district